Kingfisher steht für:

 Kingfisher (Oklahoma), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Kingfisher County, County in den Vereinigten Staaten
 Kingfisher Tower, Aussichtsturm in der Nähe von Cooperstown im US-Bundesstaat New York
 Kingfisher (Schiff), Fähre der General Steam Navigation Company
 USS Kingfisher, der Name mehrerer US-amerikanischer Kriegsschiffe
 ein US-amerikanisches Schwimmerflugzeug, siehe Vought OS2U

Unternehmen:
 Kingfisher plc, britischer Einzelhandelskonzern
 Kingfisher Motors, britischer Automobilhersteller (1981–1983/84)
 Kingfisher Mouldings, britischer Automobilhersteller (1982–1986)
 Kingfisher Kustoms, britischer Automobilhersteller (seit 1983)
 Kingfisher Airlines, indische Fluggesellschaft
 Kingfisher (Bier), indische Biermarke 
 ein Hardcore-Musiklabel, siehe Century Media #King Fisher

Siehe auch: